Hurleyville bezeichnet Orte:
 Hurleyville (New York) im Sullivan County in den Vereinigten Staaten
 Hurleyville (Neuseeland) in Neuseeland